Die Division 1 1964/65 war die 27. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde der FC Nantes, der überhaupt erst eine Saison zuvor mit der höchsten Spielklasse Bekanntschaft geschlossen hatte.

Erster Spieltag war der 29. August 1964, letzter Spieltag der 30. Mai 1965. Eine „Winterpause“ gab es zwischen 20. Dezember und 3. Januar.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 14. Platz abgeschlossen hatten, zwei direkte Aufsteiger aus der zweiten Division sowie die beiden Bestplatzierten der Relegationsrunde. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 drei Klubs aus dem äußersten Norden (Racing Lens, US Valenciennes-Anzin, Aufsteiger OSC Lille),
 zwei aus Paris bzw. Champagne-Ardenne (Stade Français, UA Sedan-Torcy),
 zwei aus dem Nordosten (Racing Strasbourg, Aufsteiger FC Sochaux),
 fünf aus dem Westen (FC Rouen, Stade Rennes UC, SCO Angers, FC Nantes, Girondins Bordeaux),
 sechs aus dem Süden (Titelverteidiger AS Saint-Étienne, Olympique Lyon, Toulouse FC, Olympique Nîmes, Aufsteiger SC Toulon, AS Monaco).

Saisonverlauf 
Es galt die Zwei-Punkte-Regel; bei Punktgleichheit gab die Tordifferenz den Ausschlag für die Platzierung.

Die Saison begann in einer verbreiteten Katerstimmung, weil weder die Nationalelf noch die in den europäischen Wettbewerben engagierten französischen Vereinsmannschaften zuletzt überzeugen konnten. In der Division 1 fehlten etliche „Zugpferde“ der vergangenen Jahre, namentlich Racing Paris, Olympique Marseille und Stade Reims, und mehrere Teams, etwa Bordeaux und Lyon, praktizierten die unattraktive Spielweise des Catenaccio (in Frankreich anschaulich als béton bezeichnet). All dies führte zu einem spürbaren Rückgang des Interesses und der Zuschauerzahlen.

Umso mehr überraschten im Saisonverlauf zwei Mannschaften positiv, mit denen kaum gerechnet worden war: Valenciennes bot eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung, besaß mit Masnaghetti und Sauvage ein torgefährliches Stürmerduo und führte zum Abschluss der Hinserie, in der auch Bordeaux wiederholt vorne gestanden hatte, die Tabelle an. Allerdings ließen die Nordfranzosen in der zweiten Hälfte der Saison nach, wobei sie bis zum Ende als einzige der Liga zumindest vor eigenem Publikum ungeschlagen blieben. Dafür hatte sich in der Rückrunde die junge, unerfahrene Elf aus Nantes eingespielt, die dann einen richtigen „Lauf“ bekam und von ihren letzten 16 Spielen nur ein einziges verlor. Der Vorjahresaufsteiger bevorzugte eine offensive, erfrischende und manchmal spektakuläre Spielweise, in der den Spielern kein taktisches Konzept aufgezwungen wurde; diese Saison war, auch wenn Nantes am Ende nur 43 Punkte auf der Habenseite verzeichnete, der Beginn einer – gemeinsam mit Saint-Étienne – langanhaltenden Vormachtstellung in Frankreich, und das jeu à la Nantaise („Spiel nach Art des FC Nantes“) wird bis in die Gegenwart als vorbildlich gepriesen.

In der Abstiegszone stand frühzeitig fest, dass Toulon in die zweite Liga zurückkehren musste, während die Frage, wer anschließend in den Barrages für den Klassenerhalt zu kämpfen hatte, bis zuletzt offenblieb. Von den fünf Mannschaften, die vor dem letzten Spieltag noch gefährdet waren, traf es Rouen und Nîmes, die sich dann gegen zwei Zweitdivisionäre behaupteten. Da die Division 1 zur Folgesaison auf 20 Teilnehmer aufgestockt wurde, stießen aus der Division 2 drei „alte Bekannte“ (OGC Nizza, Red Star Audonien, AS Cannes) dazu.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsrunde 
Die beiden Vereine der Division 1 trugen je zwei Relegationsspiele gegen die Zweitdivisionäre aus. Begegnungen zwischen Mannschaften aus der gleichen Liga gab es nicht. Die beiden bestplatzierten Teams spielten in der folgenden Saison in der Division 1.

Die Meistermannschaft FC Nantes

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1964/65
 Coupe de France 1964/65

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Weblinks 
 Statistiken auf lfp.fr

Anmerkungen und Nachweise 

1964/65
Fußballsaison 1964/65